The Last Round-Up (1934), een film van Henry Hathaway
The Last Round-Up (1947), een film van John English